AWM steht für:
 Abfallwirtschaftsbetrieb München, kommunaler Entsorgungsbetrieb
 AWM gGmbH, evangelikale theologische Bildungseinrichtung in Korntal
 Alte weiße Männer, Schlagwort
 Angry white man, pejoratives Idiom der aktuellen politischen Streitkultur
 Appliance Wiring Material, Kabel-Kategorie der Underwriters Laboratories
 Arctic Warfare Magnum, Scharfschützen-Repetiergewehr, siehe Arctic Warfare #AWM (Arctic Warfare Magnum)
 Association for Woman in Mathematics, US-amerikanische Non-Profit-Organisation
 Attribut-Wert-Matrix, Datenstruktur aus dem Bereich der Grammatiktheorie
 Australian War Memorial, nationales Kriegerdenkmal Australiens
 Asian Wings Airways (ICAO-Code), Fluggesellschaft der Republik Myanmar
 West Memphis Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von West Memphis, Arkansas
 Awesome Window Manager, dynamischer Fenstermanager, siehe awesome (Fenstermanager)

awm steht für:
 Arawum (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung